Флаг муниципального района «Княжпогостский» Республики Коми Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6241.

Описание 
В соответствии с поступившими результатами экспертизы Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, решением Совета муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» от 10 ноября 2010 года № 307, было утверждено новое описание флага:

«Прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в середине горизонтальную полосу из двух рядов чередующихся белых и чёрных прямоугольников, общей шириной 1/10 ширины полотнища, сопровождённую вверху изображением орнаментированного жёлтого круга, а внизу жёлтой старинной русской княжеской шапки из герба района, с красными и зелёными деталями».

Обоснование символики 
Флаг Княжпогостского района отражает национальные, топонимические и экономические особенности района.

Солярный знак в виде круга — символ солнца, покрытый характерным для народа коми узором. Символика солнца многозначна. Это символ источника тепла, энергии. Солнце — символ света, богатства, изобилия. Символ солнца в виде солярного знака, по народным поверьям, был древним оберегом от злых чар и всего недоброго, и являлся источником света, тепла, жизни и добра.

Составной пояс в центре флага — символ железной дороги в Княжпогостском районе, имеющей огромное значение в экономике и жизни людей, в развитии района, являясь своеобразной артерией связывающий район со всей Республикой Коми и Российской Федерацией. Освоение природных богатств (Княжпогостский район богат фосфоритами, залежами соли, бокситовыми рудами, древесиной) стало возможным только после прокладки железной дороги.

Княжеская шапка на флаге района — гласный символ названия района, связанного с названием старинного села Княжпогост, возраст которого превышает 500 лет. По местным легендам Погост Княж был основан князьями Вымскими, которые управляли Пермью Вычегодской с 1451 по 1502 годы. Пурпурное полотнище флага района символизирует знатность княжеского рода, его древность.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, божественной мудрости, благородства, мира.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением корон